Элинор:

 Элинор Дэшвуд — персонаж и одна из главных героинь романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность».
 Элинор Ригби — роман, написанный в 2004 году Дугласом Коуплендом.
 Элинор де Клер (1292—1337) — леди Диспенсер, баронесса Гламорган.